Il doppio del torneo di tennis Mauritius Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Baur e Joost Winnink che hanno battuto in finale Sander Groen e Andrei Pavel che si sono ritirati sul punteggio di 0-1.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Donald Johnson /  Robbie Koenig (semifinali)

 Mark Petchey /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Filippo Messori /  Vincenzo Santopadre (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mauritius Challenger 1996